Slag bij Marcellae (756)
Slag bij Marcellae (792)